Fritz Bornemann ist der Name folgender Personen:

* Fritz Bornemann (Ordenspriester) (1905–1993), deutscher Theologe und Steyler Missionar
 Fritz Bornemann (Architekt) (1912–2007), deutscher Architekt
 Fritz Bornemann (Regisseur) (1929–2005), deutscher Regisseur und Schauspieler